Лу́кас Синке́вич (), при рождении Лу́каш Сенке́вич (; родился 9 октября 1985 года, Тыхы, Польша) — немецкий футболист польского происхождения, защитник «Бохума». Сыграл три матча за сборную Германии. Летом 2010 года он подписал однолетний контракт с ФК «Аугсбург», перейдя из леверкузенского «Байера 04», где играл с 2007 по 2010 год. Ранее он играл за ФК «Кёльн». После года, проведенного в Аугсбурге, он входил в состав команд ФК «Бохум» и ФК «Ян Регенсбург», прежде чем уйти на пенсию в 2015 году.

Примечания

Ссылки 
 weltfussball.de: Lukas Sinkiewicz
 Leverkusen, who’s who, Lukas Sinkiewicz
 Lukas Sinkiewicz — Fussballdaten — Die Fußball-Datenbank
 Smuda chce Sinkiewicza i Acquafresce

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Германии по футболу
Игроки ФК «Кёльн»
Игроки ФК «Байер 04»
Игроки ФК «Аугсбург»
Игроки ФК «Бохум»